Чат ( «болтать») — средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной особенностью является коммуникация в реальном времени или близкая к этому, что отличает чат от форумов и других «медленных» средств общения.

Под словом «Чат» обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного обмена сообщениями, например, XMPP, ICQ или даже SMS.

История 

Во второй половине XX века начали бурно развиваться компьютеры. Однако долгое время они были большими и слишком дорогими, что препятствовало тому, чтобы расходовать драгоценное машинное время на забавы с обменом сообщениями вместо расчётов атомных бомб. К тому же до конца 60-х годов они не были связаны друг с другом. Предок Интернета, сеть ARPANET, в 1969 году насчитывала только четыре связанных друг с другом научных компьютера. Чуть позже, в 1971 году, была придумана электронная почта, которая стала необычайно популярна ввиду своего удобства. Постепенно появились новые службы сообщений, такие, как списки почтовой рассылки, новостные группы и доски объявлений. Однако в то время сеть ARPANET ещё не могла легко взаимодействовать с другими сетями, построенными на других технических стандартах, что затрудняло её распространение. Но тем не менее эта проблема вскоре была решена после перехода сетей на протокол обмена данными TCP/IP, который успешно применяется до сих пор. Именно в 1983 году термин «Интернет» закрепился за сетью ARPANET. Программы для обмена текстовыми строками, несмотря на простоту самой идеи, появились не сразу. Примерно в 1974 году для мэйнфрейма PLATO была разработана программа Talkomatic, потенциально позволявшая общаться между тысячей терминалов системы. В 1980-x появилась система Freelancing' Round table. Однако по-настоящему популярным стал разработанный в 1988 году протокол, названный Internet Relay Chat (IRC), что примерно можно перевести как ретранслируемый интернет-разговор. Примерно в это же время появилось и распространилось само понятие «чат». Общение в IRC быстро стало популярным из-за простоты процесса и дружественности среды. В 1991 году во время операции «Буря в пустыне» была организована IRC-трансляция новостей — сообщения со всего мира собирались в одном месте и в режиме реального времени передавались в IRC. Есть сведения, что подобным образом IRC использовался и во время путча в СССР, когда пользователи из Москвы моментально сообщали всему миру о происходящем на улицах.

Для клиентов IRC написано множество ботов, например, Eggdrop, автоматизирующие многие рутинные операции. Самым известным из клиентов IRC стал mIRC; благодаря простой и эффективной системе команд для него было написано множество скриптов, которые также позволяют выполнять широкий спектр действий. Боты и mIRC-боты используются для различных игр в каналах — «Мафия», «Викторина» и других.

Разработчики IRC настолько хорошо продумали его архитектуру, что её с тех пор практически не требовалось изменять. Конечно, у него есть недостатки: короткие сообщения, проблема с кодировками, невозможность посмотреть историю сообщений при подключении. Однако он был и остаётся популярным средством для чата, хотя и в значительной мере потеснён со своих позиций. В частности, в 1998 году был придуман похожего назначения протокол Jabber — даже его название ( болтовня, трёп; тарабарщина) отсылало к слову chat. Jabber содержал в себе многие технические новшества и постепенно получил широкое распространение, а также стал основой многих сервисов. Были и другие протоколы, менее известные, например, SIP.

В настоящее время интерес к чатам падает. Их место заняли социальные сети, с их намного большими функциональностями. Популярность набирают только видеочаты (в основном, эротической направленности).

Но и веб-чаты не хотят сдавать своих позиций. Их возможности постоянно растут. Чаты, из мест для просто общения, трансформируются в подобие порталов с разнообразными развлечениями для посетителей. В своём большинстве, современные веб-чаты, кроме простого общения, предлагают посетителям приватное общение с помощью веб-камеры, прослушивание собственных радиостанций с диджеями, принимающими заказы прямо в чате, круглосуточные викторины с призами, «магазины» с подарками, приобретаемыми за чатовскую «валюту», различные игры, казино, предсказания… Активные посетители поощряются повышением рангов и другими наградами. Для украшения сообщений используется возможность изменения стилей и цвета шрифтов, разнообразие смайлов. Также пользователи имеют возможность раскрасить свой никнейм, или установить графический ник-картинку. В функции чатов встраиваются чат-боты, рассказывающие анекдоты и поддерживающие псевдоразумное общение с посетителями. Кроме этого, в чатах могут быть форумы, организовываться службы знакомств и заключаться виртуальные браки между посетителями.

Виды чатов 

Существует несколько разновидностей программной реализации чатов:
 HTTP или веб-чаты. Такой чат выглядит как обычная веб-страница, где можно прочесть последние несколько десятков фраз, написанные участниками чата и модераторами. Страница чата автоматически обновляется с заданной периодичностью.
 Чаты, использующие технологию Adobe Flash. Вместо периодической перезагрузки страницы между клиентом и сервером открывается сокет, что позволяет моментально отправлять или получать сообщения, расходуя меньше трафика.
 IRC, специализированный протокол для чатов.
 Программы-чаты для общения в локальных сетях (например, Vypress Chat, Intranet Chat, Pichat). Часто есть возможность передачи файлов.
 Чаты, реализованные поверх сторонних протоколов (например, чат, использующий ICQ).
 Чаты, работающие по схеме клиент-сервер, это позволяет использовать их в сетях со сложной конфигурацией, а также управлять клиентскими приложениями (например, Mychat, Jabber)
 Чаты, работающие в одноранговых сетях. У них нет потребности в отдельном сервере, они часто используют возможности технологий DHT и TCP Relay (пример: Tox)
 Чаты, использующие технологию Push. Вместо периодической отправки запросов серверу о новых сообщениях, используются входящие сообщения от сервера, что позволяет отправлять и получать сообщения, расходуя меньше трафика (например, WinGeoChat)
 Полностью анонимные чаты. В них собеседник не предполагает с кем общается и при каждом новом соединении общается с новым человеком. (например, ChatVdvoem (ЧатВдвоем))

Веб-чаты 

Веб-чаты распространились в 90-х годах XX века. В некоторых случаях под чатом подразумевают веб-чат. Веб-чаты основаны на технологиях интернета (HTTP и HTML).

Работа первых веб-чатов 
Первоначально веб-чаты представляли собой страницу с разговором и форму ввода, посредством которой введённый текст отсылался на сервер. В подобных чатах сервер добавлял новые сообщения в текстовую область, удалял старые сообщения, обновлял файл. Чат осуществлялся с задержкой: веб-средства не позволяли серверу сообщить клиенту об изменениях — клиент мог только запрашивать данные сам с некоторой периодичностью. Это задержки были устранены с помощью технологий AJAX и Flash. Также существовали некоторые другие системы, не имевшие подобных недостатков.

Уязвимости веб-чатов 
Веб-чаты использовались для атак на пользователей. Этому способствовали уязвимости в программном обеспечении (скриптах). Поэтому многие веб-сервера, где находятся чаты, были вынуждены защищаться от атак.

Видеочаты 
Со временем, помимо обычных текстовых чатов, были придуманы видео-, а также голосовые чаты. Видеочаты — это обмен текстовыми сообщениями и транслирование изображений с веб-камер. Поначалу это были не видео-, а скорее, фоточаты: из-за низкой пропускной способности каналов отправлялся не видеопоток, а картинка с некоторыми интервалами, что, однако, давало возможность достаточно оперативно наблюдать смену эмоций у собеседника и было значительным прорывом. Позднее, стал транслироваться видеопоток, хотя и с низким разрешением. Веб-камеры являются простыми и дешёвыми, хотя обратная сторона этого — низкое разрешение видео и его плохое качество. Изображение получается с плохой цветопередачей, зашумлённое. Однако для целей общения такого качества более чем достаточно.

Голосовые чаты тоже явились развитием идей обмена сообщениями. В настоящее время в компьютерных играх широко применяется система TeamSpeak, позволяющая общаться голосом между членами команды, не отвлекаясь от управления игрой. А общение по Skype больше напоминает разговор по телефону, чем чат, хотя возможность отправки обычных текстовых сообщений в нём тоже присутствует.

Системы мгновенных сообщений 

Программы мгновенного обмена сообщениями () используются для обмена сообщениями через Интернет в реальном времени через службы мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, IMS). Передаваться могут текстовые сообщения, звук, потоковый звук, изображения, видео, потоковое видео, файлы, а также производиться такие действия, как совместное рисование, игры и тому подобное.

Теле чаты 
Используются на телеканалах, таких, как MTV, RU.TV, Bridge-TV. Сообщение передаётся путём отправки SMS с мобильного. Чаще всего это объявления о знакомствах или поздравления с праздниками.
Также на некоторых каналах  ведётся общение с диджеем или ведущим. Однако большинство сообщений платные.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Сетевое общение
Сетевой жаргон